Dichelostroma är ett släkte av svampar. Dichelostroma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dichelostroma